słonica – samica słoniowatych
 Słonica – potok, dopływ Pisarzówki
 Słonica – historyczny polski egzonim miasta Bad Sülze, w Niemczech